Иоганн Рудольф Висс (; ,  — , ) — швейцарский  и , , , профессор философии Бернского университета, , .

Биография 
Сын пастора, прозаика Йоханна Давида Висса, брат художника Иоганна Эммануила Висса и Иоганна Готтлиба Висса.

Изучал теологию университетах Тюбингена (1801), Гёттингена (1802), позже в Галле. В 1805 году стал профессором философии в университете Берна. Позже — главный библиотекарь бернской городской библиотеки (1827—1830).

В 1811—1830 годах редактировал журнал «The Alpenrosen», с которым сотрудничали лучшие поэты того времени.
 
Автор слов старого Государственного гимна Швейцарии «Rufst du, mein Vaterland» (на французском: «O Monts indépendants»; на итальянском: «Ci chiami o patria»; на ретороманском: «E clomas, tger paeis»), положенного на мелодию Гимна Великобритании «Боже храни Королеву» (факт схожести с гимном Великобритании спровоцировал несколько дипломатических инцидентов).

После смерти отца, отредактировал его знаменитое произведение — «Швейцарский Робинзон» (1812, «Der Schweizerische Robinson»). Книга повествует о приключениях швейцарской семьи, которая пережила кораблекрушение и вынуждена вести жизнь на пустынном острове.

Занимался фольклористикой, собирал народные сказки, легенды, песни и истории Швейцарии, которые в 1815—1816 годах издал в 3-х томах.

В 1816—1817 годах, изданный им двухтомник «Путешествие в Бернский Оберланд», способствовал повышению репутации Швейцарии, как туристического объекта.

Избранные публикации 
 Vorlesungen über das höchste Gut (2 vols., Tübingen, 1811)
 Idyllen, Volkssagen, Legend und Erzählungen aus der Schweiz (3 vols., 1815-22)
 Reise im Berner Oberland (1808)

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Wyss, Johann Rudolf

Поэты — авторы гимнов
Немецкие писатели
Писатели-путешественники
Философы Швейцарии